Krog (Murska Sobota), een plaats in Slovenië
 Antjie Krog (1952), een Zuid-Afrikaans dichteres en schrijfster
 Frank Krog (1954-2008), een Noors acteur
 Magnus Krog (1987), een Noors noordse combinatieskiër

Zie ook 
 Krogh (doorverwijspagina)
 Krohg (doorverwijspagina)